

Diritto
Zona archeologica marittima – area marittima regolamentata dal diritto internazionale

Località
Zona archeologica (zona di Roma) – zona urbanistica di Roma